Fight Night:
 Fight Night — серия видеоигр в жанре «симулятор бокса», разрабатываемая EA Sports.
  — песня группы Migos.
 Fight Nights (Eurasia Fight Nights) — российская организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам.